Татья́на Гаври́лова:
 Гаврилова, Татьяна Альбертовна (род. ок. 1960) — доктор технических наук (1996), заведующая кафедрой информационных технологий в менеджменте СПбГУ, профессор.
 Гаврилова, Татьяна Анатольевна (1939—2000) — советская и российская актриса.
 Гаврилова, Татьяна Андреевна (род. 1925) — агроном, депутат Верховного Совета Украинской ССР, Герой Социалистического Труда (1973).
 Гаврилова, Татьяна Валерьевна (род. 1969) — российский офтальмолог, профессор ПГМУ, член-корреспондент РАН (2022).
 Гаврилова, Татьяна Сергеевна (род. 1963) — советская и украинская спортсменка и тренер.